De Hoofdklasse (zaalkorfbal) 2021/22 is de 17e editie van de Hoofdklasse Zaalkorfbal.

De Hoofdklasse Zaalkorfbal is de op een na hoogste zaalkorfbalcompetitie van het Nederlandse zaalkorfbal.

De competitie van dit seizoen (2021-2022) is gedurende het seizoen komen te wijzigen.
Bij aanvang van het seizoen (november 2021) was de Hoofdklasse opgedeeld in 2 Poules; A en B. Er werden 2 speelrondes afgewerkt totdat de competitie na 27 november 2021 stil kwam te liggen vanwege COVID-19. 

De Hoofdklassecompetitie lag stil, terwijl de Korfbal League kon doorspelen. Aangezien er in seizoen 2020-2021 ook al geen promotie/degradatie gespeeld werd, voerde het KNKV een wijziging in de competitieopzet door; dit seizoen zou worden uitgespeeld in 4 poules in plaats van 2. Hierdoor hadden alle clubs voldoende tijd om alle thuis- en uitwedstrijden te spelen. 
Hieruit voortvloeiend zullen play-offs voor promotie naar de Korfbal League worden gespeeld.

Seizoen

Hoofdklasse A (HKA) 
De Hoofdklasse A werd per 5 februari 2022 opgedeeld in 2 poules ; Aa en Ab

Aa

Ab

Hoofdklasse B (HKB) 
De Hoofdklasse B werd per 5 februari 2022 opgedeeld in 2 poules ; Ba en Bb

Ba

Bb

Promotie
De directe promotie naar de Korfbal League is anders opgezet dit seizoen. Aan deze play-off serie doen nu 8 teams mee, in plaats van de gebruikelijke 4.
De kwartfinales worden gespeeld in een best-of-2 serie. 
De winnaar van deze play-off serie plaatst zich direct voor de Korfbal League in seizoen 2022-2023. De verliezend finalist speelt nog een play-down serie tegen de nummer 9 van de Korfbal League.

Promotie/Degradatie

De nummer 9 van de Korfbal League speelt na de Hoofdklasse Finale een best-of-3 serie play-down tegen de verliezend Hoofdklasse finalist.

Conclusies van het Seizoen
 Unitas promoveert als Hoofdklasse kampioen naar de Korfbal League
 HKC verliest de play-downs , waardoor KV Groen Geel zich handhaaft in de Korfbal League. HKC plaatst zich wel voor de Korfbal League 2
 AW.DTV, Deetos/Snel, DSC, Fiks, Tempo, TOP (A) plaatsen zich voor Korfbal League 2 voor seizoen 2022-2023
 Pernix, Wageningen, Sparta en Nieuwerkerk, GKV, Mid-Fryslân en Avanti plaatsen zich niet voor de Korfbal League 2 en zullen in de Hoofdklassen spelen in seizoen 2022-2023

Trivia
 Vorig seizoen (2020-2021) werd er helemaal niet gespeeld in de Hoofdklasse zaalcompetitie vanwege COVID-19
 In dit seizoen is de promotie-regeling naar de Korfbal League hetzelfde als voorheen - de Hoofdklasse kampioen promoveert direct naar de league. De verliezende partij uit de hoofdklasse finale speelt nog een play-down serie tegen de nummer 9 van de league. De winnaar hiervan blijft/promoveert naar de league voor het volgend seizoen
 Voor dit seizoen zijn er wel veranderingen doorgevoerd in poule-bezetting i.v.m. het vorig seizoen
 Na 2 speelrondes werd de competitie voor de Hoofdklasse stil gelegd, vanwege COVID-19 maatregelen
 Op 14 december 2021 besloot het KNKV de Hoofdklasse stil gelegd te houden t/m mid januari. Echter, omdat de Hoofdklasse competitie van belang is voor de promotie/degratie van en naar de Korfbal League, zal er een flexibel schema volgen
 Op 25 januari 2022 besluit het KNKV de competitie te hervatten vanaf 5 februari, maar wel via 4 poules in plaats van 2
 Volgend seizoen (2022-2023) zal een andere opzet krijgen voor de Hoofdklasse ; om de transitie naar de Korfbal League geleidelijker te maken, zal er per seizoen 2022-2023 een klasse tussen Korfbal League en Hoofdklasse komen. Deze klasse heeft de naam Korfbal League 2 gekregen. Hier zullen 10 teams aan deel nemen.

Externe links

Hoofdklasse zaalkorfbal
Korfbal in 2021
Korfbal in 2022